Andrew Fletcher se poate referi la:
Andrew Fletcher (scriitor), scriitor, politician scoțian (1653-1716)
Andrew Fletcher (muzician), muzician englez (1961-2022)